Milking the Goatmachine — музыкальный коллектив из Германии, исполняющий грайндкор и дэт-метал. Группа известна своим эпатирующим сценическим имиджем — музыканты выступают в масках, изображающих козлиные головы, а свой стиль называют «козлограйндом» ().

История 
Группа была образована в 2008 году. Дебютный альбом коллектива, названный Back From the Goats, вышел в 2009 году на лейбле Anstalt Records (подразделении Nuclear Blast) и получил достаточно одобрительные отзывы критиков. Рецензент российского издания Dark City поставил этому диску четыре балла из пяти и назвал его единственным недостатком «некоторую предсказуемость материала».

В 2010 и 2011 годах вышли, соответственно, студийные альбомы Seven… a Dinner for One и Clockwork Udder. Коллектив также выпустил четыре видеоклипа, а также выступил на нескольких престижных музыкальных фестивалях, в том числе на Summer Breeze.

Стиль и влияние 
Как отмечают критики, музыка, исполняемая Milking the Goatmachine, отличается от «классического» грайндкора более глубоким и «членораздельным» звучанием, менее быстрым темпом и наличием мелодий, поэтому стиль группы скорее близок к дэт-металу.

Сами участники команды признают, что на них оказали сильное влияние Napalm Death, Nailbomb, Bolt Thrower и Despised Icon. Музыканты называют свой стиль «козлограйндом» и выступают на концертах в масках, изображающих козьи головы. Тематика их песен связана в основном с событиями, происходящими на вымышленной планете Гоутеборг (), населённой «козлообразными» гуманоидами.

Дискография

Студийные альбомы 
 Back from the Goats (2009)
 Seven… a Dinner for One (2010)
 Clockwork Udder (2011)
 Stallzeit (2013)
 Greatests Hits Covered in Milk (2014)
 Goatgrind (2015)

Видеография

Отдельные клипы 
 «Surf Goatragua»
 «Sour Milk Boogie»
 «Here Comes Uncle Wolf»
 «Milk Me Up Before I Go Go»
 «More Humour Than Human»
 «Human Domestication»

Ссылки 
 
 Interview mit Goatfried Udder. :de:Powermetal.de 
 Рецензия на Clockwork Udder. Imperiumi.net

Примечания 

Грайндкор-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году